Gunthorpe (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Gunthorpe (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Gunthorpe (Rutland), een plaats in het Engelse graafschap Rutland